El apellido Danzi puede hacer referencia a:

 Franz Danzi (1763-1826), compositor, director y violonchelista alemán;
 Margarethe Danzi (1768-1800), compositora y soprano alemana;